{{Карточка университета
| название = Муниципальное Автономное Образовательное Учреждение Лицей "Ступени"
| сокращение = 
| изображение = Stpeni2.jpg
| эмблема = 
| оригинал = 
| междуназвание = Lyceum "Stupeni"
| прежнее = 
| девиз = 
| основан = 1992
| закрыт = 
| реорганизован = 
| год реорганизации = 
| тип = образовательное учреждение с технологическим и естественно-научным профилем
| наименование должности = Директор
| фио должности = Тюрина Наталья Алексеевна
| научный руководитель = 
| студенты = 
| иностранные студенты = 
| специалитет = 
| бакалавриат = 
| магистратура = 
| аспирантура = 
| докторантура = 
| доктора = 
| профессоры = 
| преподаватели = 
| расположение = : Хабаровск, Хабаровский край
| кампус = 
| адрес = Хабаровск, ул. Красина, д. 7
| сайт = http://www.stupenidv.ru/
| lat_dir = N
| lat_deg = 48.4888
| lat_min = 
| lat_sec = 
| lon_dir = E
| lon_deg = 135.0709
| lon_min = 
| lon_sec = 
| CoordScale = 5000
| edu_region = RU
}}

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей «Ступени» (МАОУ Лицей «Ступени») — одно из ведущих муниципальных некоммерческих общеобразовательных учреждений города Хабаровска с углубленным изучением отдельных предметов. Имеет статус межшкольного ресурсного центра по информатизации с 2009, является краевой стажировочной площадкой с 2012 года.

Лицей открыт в соответствии с Постановлением главы администрации г. Хабаровска в 1992 году и именовался Педагогическим лицеем.

В преподавательском составе лицея 65 % педагогов высшей квалификационной категории, 35 % — первой квалификационной категории. Шесть педагогов лицея — победители приоритетного национального проекта «Образование».

Лицей «Ступени» осуществляет углубленную подготовку учеников в областях биологии, химии, физики, математики. 25 % выпускников ежегодно награждаются золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении».

Лицей «Ступени» — победитель приоритетного национального проекта «Образование».Основная цель''' образовательного учреждения — создание психолого-педагогической системы, позволяющей создать условия для развития эмоционального интеллекта всех участников образовательного процесса.

Достижения 

С 2002 года лицей «Ступени» является краевой экспериментальной площадкой «Демократический уклад школьной жизни», а с 2004 года — «Сохранение и развитие эмоционального интеллекта».

Учащиеся лицея занимают призовые места на городских, краевых и Всероссийских предметных олимпиадах городов России, за рубежом:
 В 2006 году учащиеся Лицея заняли первое место по русскому языку (11 класс) и второе место по химии (9 класс) на краевой олимпиаде, второе место на Всероссийской олимпиаде по русскому языку (11 класс), и этот ученик получил Президентскую премию;
 В 2007 году — второе место на Всероссийской олимпиаде по химии, третье место на Международной олимпиаде по химии «Туймаада» (10 класс);
 В 2008 году — на краевой олимпиаде первое место по химии (11класс) и второе место по физике (9 класс), второе место на Всероссийской олимпиаде по химии (11 класс).

Учащиеся лицея — дипломанты конкурсов исследовательских работ:

 Международная конференция «Пушкин и Россия» в г. Санкт- Петербурге;
 16-е Всероссийские юношеские чтения имени Вернадского;
 Всероссийский форум 9-е Дальневосточные образовательные чтения;
 Всероссийский конкурс детских творческих работ;
 Краевая конференция «Будущее Хабаровского края в надежных руках»;
 Краевой конкурс краеведческих работ «Край родной Дальневосточный»;
 Социальный проект в рамках Всероссийского конкурса «Я гражданин России» и других краевых и городских конкурсов.

МРЦ (Межшкольный ресурсный центр) 

Лицей является Межшкольным Ресурсным Центром. В лицее  два кабинета информатики на 23 ученическое рабочее место с локальной лицейской сетью и выходом в Интернет. Всего лицей располагает 178 компьютерами в 19 учебных кабинетах, подключенными к единой компьютерной сети с выходом в сеть Интернет; 17 кабинетов оснащены интерактивными досками.

Ссылки 
 http://www.stupenidv.ru
 
 
 Лицей - стажировочная площадка http://www.stupenidv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=164

Образование в Хабаровске
Появились в 1992 году в России
1992 год в Хабаровском крае